L'édition 2012 du tournoi de Washington s'est déroulée du 30 juillet au  sur dur.

Faits marquants 
 Cette édition, pourtant de catégorie ATP 500, souffre de l'absence des meilleurs joueurs qui sont au tournoi olympique.
 Alexandr Dolgopolov remporte le tournoi en simple en battant Tommy Haas en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Treat Conrad Huey et Dominic Inglot s'imposent en finale face à Kevin Anderson et Sam Querrey. Il s'agit de leur premier titre en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2012
Washington
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en juillet 2012
Tennis en août 2012
Sport aux États-Unis en juillet 2012
Sport aux États-Unis en août 2012